Ambla (gemeente), een voormalige gemeente in Estland
 Ambla (plaats), een plaats in Estland, gemeente Järva